Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2022 se déroule du 10 au  à Melbourne.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issue des qualifications reçoit les points ATP de son dernier tour du tableau principal plus 25 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Mikhail Kukushkin
  Norbert Gombos
  Maximilian Marterer
  Tomáš Macháč
  Radu Albot
  Jiří Lehečka
  Taro Daniel
  Yannick Hanfmann
  Marco Trungelliti
  Liam Broady
  Timofey Skatov
  Tomás Martín Etcheverry	
  Emilio Gómez
  Marcelo Tomás Barrios Vera
  Nikola Milojević
  Alejandro Tabilo

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2022
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel

2022
Tennis masculin en 2022
Open d'Australie